Daxenberg ist der Name folgender Orte:

 Daxenberg (Unterwössen), Ortsteil von Unterwössen, Bezirk Traunstein, Bayern
 Daxenberg (Gemeinde Weichselbaum), Ortsteil von Weichselbaum, Bezirk Jennersdorf, Steiermark

Siehe auch:
 Dachsenberg